Kush kan syfta på:

Kush - var ett rike i norra delen av nuvarande Sudan
 Kush (bibeln) – en gestalt från Bibeln
Kush (cannabis) - en slags drog i familjen cannabis indica
 Kush (låt av Dr. Dre) – en sång från 2010 av Dr. Dre

Se även 
Kushi